Carcí d'Agrigent (en llatí Carcinus, en grec antic Καρκίνος "Karkínos") va ser un poeta tràgic grec, també conegut com a Carcí el Vell, que probablement va viure al  i que no és gaire conegut.

Tucídides parla d'un Carcí, probablement aquest, que va ser un dels tres estrategs al front d'una flota de 100 trirrems enviada per Atenes l'any 401 aC per auxiliar els habitants de Corcira durant la guerra entre aquesta illa i Corint. Segons Ateneu de Nàucratis, Carcí d'Agrigent era molt bon ballarí a l'escena teatral, i Aristòfanes es burla d'ell en algunes ocasions. Els seus drames, dels que no en queden fragments, sembla que van desaparèixer en una època molt primerenca.

Referències 

Poetes tràgics de l'antiga Grècia